Romanowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Romanowka (Saratow), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Saratow

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Romanowka (Region Altai)
 in der Oblast Amur:
 Romanowka (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Romanowka (Baschkortostan, Birsk), im Rajon Birsk
 Romanowka (Baschkortostan, Dawlekanowo), im Rajon Dawlekanowo
 Romanowka (Baschkortostan, Karmaskaly), im Rajon Karmaskaly
 Romanowka (Baschkortostan, Meleus), im Rajon Meleus
 Romanowka (Baschkortostan, Tschischmy), im Rajon Tschischmy
 in der Oblast Belgorod:
 Romanowka (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Romanowka (Brjansk, Djatkowo), im Rajon Djatkowo
 Romanowka (Brjansk, Kletnja), im Rajon Kletnja
 Romanowka (Brjansk, Pogar), im Rajon Pogar
 in der Republik Burjatien:
 Romanowka (Burjatien)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Romanowka (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaluga:
 Romanowka (Kaluga, Ljudinowo), im Rajon Ljudinowo
 Romanowka (Kaluga, Tarussa), im Rajon Tarussa
 Romanowka (Kaluga, Uljanowo), im Rajon Uljanowo
 in der Region Krasnojarsk:
 Romanowka (Krasnojarsk, Idrinskoje), im Rajon Idrinskoje
 Romanowka (Krasnojarsk, Nischni Ingasch), im Rajon Nischni Ingasch
 Romanowka (Krasnojarsk, Tjuchtet), im Rajon Tjuchtet
 in der Oblast Kurgan:
 Romanowka (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Romanowka (Dmitrijew), im Rajon Dmitrijew
 Romanowka (Medwenka), im Rajon Medwenka
 in der Oblast Leningrad:
 Romanowka (Leningrad, Gattschina), im Rajon Gattschina
 Romanowka (Leningrad, Wsewoloschsk), im Rajon Wsewoloschsk
 in der Republik Mordwinien:
 Romanowka (Mordwinien, Ljambir), im Rajon Ljambir
 Romanowka (Mordwinien, Subowa Poljana), im Rajon Subowa Poljana
 in der Oblast Moskau:
 Romanowka (Moskau, Kaschira), im Rajon Kaschira
 Romanowka (Moskau, Kolomna), im Rajon Kolomna
 Romanowka (Moskau, Serpuchow), im Rajon Serpuchow
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Romanowka (Nischni Nowgorod, Lukojanow), im Rajon Lukojanow
 Romanowka (Nischni Nowgorod, Pilna, Dejanowo), im Rajon Pilna, Landgemeinde Dejanowo
 Romanowka (Nischni Nowgorod, Pilna, Kamenka), im Rajon Pilna, Landgemeinde Kamenka
 Romanowka (Nischni Nowgorod, Potschinki), im Rajon Potschinki
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Romanowka (Nowosibirsk, Bagan), im Rajon Bagan
 Romanowka (Nowosibirsk, Tschistoosjornoje), im Rajon Tschistoosjornoje
 in der Oblast Orenburg:
 Romanowka (Orenburg, Pomomarjowka), im Rajon Pomomarjowka
 Romanowka (Orenburg, Scharlyk), im Rajon Scharlyk
 Romanowka (Orenburg, Sorotschinsk), im Rajon Sorotschinsk
 Romanowka (Orenburg, Tjulgan), im Rajon Tjulgan
 in der Region Primorje:
 Romanowka (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Romanowka (Rjasan, Sarai), im Rajon Sarai
 Romanowka (Rjasan, Spassk), im Rajon Spassk
 in der Oblast Rostow:
 Romanowka (Rostow)
 in der Oblast Samara:
 Romanowka (Samara, Chworostjanka), im Rajon Chworostjanka
 Romanowka (Samara, Schentala), im Rajon Schentala
 in der Oblast Saratow:
 Romanowka (Saratow, Fjodorowka), im Rajon Fjodorowka
 in der Oblast Tambow:
 Romanowka (Tambow, Inschawino), im Rajon Inschawino
 Romanowka (Tambow, Tokarewka), im Rajon Tokarewka
 in der Oblast Tjumen:
 Romanowka (Tjumen)
 in der Oblast Tomsk:
 Romanowka (Tomsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Romanowka (Tscheljabinsk)
 in der Oblast Tula:
 Romanowka (Tula)
 in der Oblast Wolgograd:
 Romanowka (Wolgograd, Olchowka), im Rajon Olchowka
 Romanowka (Wolgograd, Schirnowsk), im Rajon Schirnowsk
 in der Oblast Woronesch:
 Romanowka (Woronesch)

Romanowka steht weiterhin für:
 Romanowka (Vulkan), Vulkan auf der Halbinsel Kamtschatka (Russland)

Siehe auch:
 Romaniwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung